Svet (izg.: svét) je lahko:
 Zemlja – planet (na primer karta sveta), lahko pa tudi kakšen drug kraj, na primer Mars
 celotno vesolje
 človeštvo ali skupina ljudi, pa tudi drugih stvari, na primer:
 krščanski svet
 Tretji svet
 svet živali
 Svet (priimek)
 figurativno: na koncu sveta – zelo daleč 
 izmišljeni svet v umetniških upodobitvah, denimo Tolkienov svet
 sopomenka za nasvet
 svet (izg.: svét) – pridevnik, ki se nanaša na svetost svetnika, svetinje, praznika ali česa drugega
 svet (izg.: svèt) – politično telo
 Evropski svet
Svet Evropske unije
Svet Evrope (Council of Europe)
 Državni svet
 Občinski svet
Mestni svet
 Župnijski pastoralni svet
 Župnijski gospodarski svet

Kultura
Fizična geografija
Vesolje